Freeport est un nom anglais qui signigie Port libre

Toponymes

Bahamas 
 Freeport est une ville des Bahamas.

Canada 
 Freeport est une ville de Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Freeport, ville de Californie.
 Freeport, ville de Floride.
 Freeport, ville du comté de Stephenson dans l'Illinois.
 Freeport, ville du Kansas.
 Freeport, ville du Maine.
 Freeport, ville du Michigan.
 Freeport, ville du Minnesota.
 Freeport, ville de l'État de New York.
 Freeport, ville de l'Ohio.
 Freeport, ville de Pennsylvanie.
 Freeport, une localité du comté de Brazoria au Texas,

Autres 
 Freeport-McMoRan est une société minière américaine qui produit notamment du cuivre et de l'or.

Homonymie